Игорь Валентинович Крохин (1956—2007) — советский и российский предприниматель, основатель IT-компании «Инженерный центр „Анкей“».

Биография 
Родился 12 августа 1956 года в Москве.

В 1979 году окончил факультет радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института.

В 1979—1991 годах работал инженером на предприятиях военно-промышленного комплекса. В 1991 году И. В. Крохин основал в Москве и возглавил компанию «Инженерный центр „Анкей“». В 1996 году на базе этой компании была создана корпорация «Анкей». В 1999 году АФК «Система» приобрела контрольный пакет акций холдинга «Анкей», и в 2000 году на основе этого актива «Система» создала собственный дивизион по информатике «Система Информбизнес», президентом которого стал Игорь Крохин.

С 2002 года работал в компании «Сибинтек», затем — в AnTel Group (2003). В 2003 году стал вице-президентом по развитию бизнеса группы компаний «Аквариус» (Москва), в 2004—2005 годах работал в компании «Стинс Коман» (Москва). Являлся соавтором ряда работ на тему информационных технологий.

Умер 14 июля 2007 года после тяжёлой болезни.

Литература 
 Кротов Н., Федоров А. История ИТ-Бизнеса 1990-е годы. АНО «Экономическая летопись», Москва, 2019. — 422 с. — ISBN 978-5-903388-30-1.

Примечания

Ссылки 
 «Я — человек из народа»
 Роль системной интеграции в перестройке бизнес-процессов
 Революция и резолюция — два слова, объединившие крупные государственные структуры вокруг Digital и «Анкея»

Выпускники факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института
Предприниматели России